Piccadilly – strada di Londra
 Piccadilly – stazione della Metrolink di Manchester
 Piccadilly – film del 1929 diretto da Ewald André Dupont

Vedere anche:
 Stazione di Manchester Piccadilly – stazione principale di Manchester
 Piccadilly Line – linea della Metropolitana di Londra